Йоан IV може да се отнася до:

 Йоан IV – римски папа
 Йоан IV Ласкарис - византийски император
 Йоан IV-константинополски патриарх